Peskin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles S. Peskin (* 1946), US-amerikanischer Mathematiker
 Hy Peskin (1915–2005), amerikanischer Fotograf und Pionier der Sportfotografie
 Michael Peskin (* 1951), US-amerikanischer theoretischer Physiker 
 Wladimir Ananjewitsch Peskin (1906–1988), russischer Musiker und Komponist